Аксочијапан има више значења:

 Општина Аксочијапан (Морелос), општина у савезној држави Морелос у Мексику
 Аксочијапан (Аксочијапан, Морелос), насеље у савезној држави Морелос у Мексику